Гуцуля́к — украинская фамилия.

 Гуцуляк, Алексей Александрович (род. 1997) — украинский футболист.
 Гуцуляк, Олег Борисович (род. 1969) — украинский писатель, культуролог, философ.

См. также 
 Гуцул
 Гуцу